15-й выпуск БинкБанк Тура — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии и Нидерландов. Гонка проводилась с 12 по 18 августа 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал бельгийский велогонщик Лауренс Де Плюс из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 23 команды: 18 команд категории UCI WorldTeam и 5 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышел 161 гонщик. До финиша доехали 104 спортсмена.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяжённостью 977,3 километра. Шестой этап прошёл в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт    
 БинБанк Тур 2019 на FirstCycling
 

Спорт в Нидерландах в 2019 году
Спорт в Бельгии в 2019 году
Август 2019 года